Флимс () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.

Входит в состав округа Имбоден. Население составляет 2834 человека (на 31 декабря 2018 года). Официальный код — 3732.

В коммуне говорят на немецком языке (около 80 % жителей), а также на романшском и итальянском языках.

Родом из Флимса знаменитая швейцарская кёрлингистка Биния Фельчер.

Ссылки 
 Официальная страница

Геология Альп